Shōnen Jump o Shonen Jump hace referencia a varios artículos:

Revistas

 Shūkan Shōnen Jump, revista semanal de manga publicada desde 1968 por Shūeisha.
 Gekkan Shōnen Jump, revista mensual de manga publicada por Shūeisha entre 1970 y 2007. reemplazada por Jump Square.
 Shonen Jump (Estados Unidos), revista mensual de manga publicada por Viz Media en Estados Unidos, derivada de Shūkan Shōnen Jump.
 Shōnen Jump+', revista en línea de manga lanzada en 2014 por Shūeisha.